Existuje nebo existovalo více památných nebo jinak významných stromů, označovaných jako Lípy svobody nebo Lípa svobody, zpravidla vysázených krátce po vzniku První republiky nebo u příležitosti některého „kulatého“ výročí od vzniku Československa.
 Lípy svobody (Březiněves): původně čtyři lípy vysazené v roce 1919, od roku 1947 již jen jedna, v centru obce Březiněves, Praha.
 Lípy svobody (Cholupice): vysazené v roce 1919, od roku 1975 zbývají dvě lípy, Cholupice, Praha.
 Lípy svobody (Písnice): čtyři lípy malolisté, vysazené v roce 1928, u příležitosti 10. výročí vzniku Československa, Písnice, Praha.
 Lípy republiky (Bílá Hora): tři lípy malolisté, vysázené v roce 1968, u příležitosti 50. výročí vzniku Československa, v ulici na Višňovce, Praha. Jednotlivé lípy bývají individuálně označovány též jako „Lípa svobody“, „Lípa republiky“ a „Lípa demokracie“.

Lípa svobody 
Možná hledáte také články o jednotlivých lípách pojmenovaných lípa svobody (někdy označovaných též jako lípa republiky).
 Lípa svobody: článek s tabulkovým přehledem lip svobody (lip republiky) na celém území České republiky.
 Seznam lip svobody v Praze: článek s tabulkovým přehledem lip svobody (lip republiky) vysázených na území Prahy nebo v okolních obcích, které byly později připojeny k Praze.

Rozcestníky - místopisné jméno